Turre steht für:
 Turre (Almería), Ort in der Provinz Almería, Spanien

Turre ist der Familienname folgender Personen:
 Akua Dixon Turre (* 1948), amerikanische Cellistin, Sängerin, Komponistin, siehe Akua Dixon
 Peter Turre (1957–2022), US-amerikanischer Jazzmusiker 
 Reinhard Turre (1941–2019), deutscher evangelischer Theologe
 Steve Turre (* 1948), amerikanischer Jazzmusiker